Pantelimon (Constanța), ville de Roumanie
 Pantelimon (Ilfov), ville de Roumanie
 Lac Pantelimon à Bucarest
 Pantelimon, station du métro de Bucarest
 Pantelimon (Bucarest), quartier de Bucarest